Зенков, Николай:
 Зенков, Николай Емельянович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Зенков, Николай Трофимович (1927—1998) — Герой Социалистического Труда.